HMS Polaris kan syfta på fartyg i svenska flottan:

HMS Polaris (1909) – 1:a klass torpedbåt sjösatt år 1909
HMS Polaris (T103) – torpedbåt sjösatt år 1954